Арбалет — вид метальної зброї, лук з ложем і механізмом натягання тятиви.
 Арбалет — підводна рушниця арбалетного типу.
 Арбалет — різновид західноєвропейської тройки, де використовувався корінник з виносною парою.

Озброєння і військова техніка 
 «Арбалет-К» — українська корабельна зенітно-ракетна система малої дальності розробки і виробництва КБ «Луч».
 ТКБ-0249 «Арбалет» — російський ручний гранатомет під 30-мм постріли ВОГ-17 і ВОГ-30 від станкового автоматичного гранатомета АГС-17.
 «Арбалет-ДМ» — російський автоматизований кулеметний модуль з дистанційним керуванням.
 «Арбалет» — російський бортовий прицільно-навігаційний комплекс з РЛС міліметрового діапазону, що встановлюється на вертольоти Ка-52.
 Р-163-1У «Арбалет» — радянська військова багатоканальна телефонна радіостанція з тональним викликом для симплексного зв'язку в режимі ТЛФ ЧМ у радіомережах тактичної ланки управління.
 «Арбалет-1», «Арбалет-2» — російські парашутні системи спеціального призначення.

Кінематограф 
 «» — франко-британський серіал 1987 року про пригоди Вільгельма Телля.

Див. також 
 ARBALIST — американський дослідний протитанковий ракетомет, розроблений компанією Douglas Aircraft на початку 1960-х рр.
 Armbrust — німецький ручний протитанковий гранатомет, розроблений консорціумом Messerschmitt-Bölkow-Blohm в 1970-і рр.
 Балістер — арбалет для стрільби кулями
 Операція «Арбалет» (значення)
 Crossbow